Aragona Village bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aragona Village (North Carolina), im Onslow County
 Aragona Village (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia